Die Wahl zum Schwedischen Reichstag 2006 fand am 17. September 2006 statt.

Vor der Wahl regierten die Sozialdemokraten als Minderheitsregierung. Sie arbeiteten mit den Grünen und der Linkspartei zusammen.
Die Sozialdemokraten regieren seit 1994 und führten, bis auf wenige Ausnahmen, alle Regierungen Schwedens seit den 1930er-Jahren.

Die Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten waren der Sozialdemokrat und seit 1996 amtierende Ministerpräsident Göran Persson sowie Fredrik Reinfeldt als Spitzenkandidat der bürgerlichen Allianz für Schweden (Konservative, Christdemokraten, Zentrum und Folkpartiet liberalerna).

Für die Wahl war das Land in 29 Wahlbezirke unterteilt. 310 der 349 Sitze wurden für jeden Wahlbezirk nach dem Verhältniswahlrecht vergeben und die restlichen 39 Sitze werden nach dem nationalen Ergebnis verteilt. Um in den Reichstag in Stockholm einziehen zu können, musste eine Partei mindestens vier Prozent der Stimmen auf nationaler Ebene erzielen oder zwölf Prozent in einem der Wahlbezirke erreichen.

Umfragen

Wahlergebnis 
Nachdem die Auszählung fast aller Stimmen einen knappen Vorsprung für einen Machtwechsel ergab, erklärte sich Fredrik Reinfeldt in der Wahlnacht zum Sieger. Ministerpräsident Persson gestand seine Niederlage ein und trat im März 2007 als Vorsitzender der Sozialdemokraten zurück. Neue Parteivorsitzende wurde Mona Sahlin. Die bisherige Opposition errang nach dem amtlichen Wahlergebnis eine Mehrheit von sieben Stimmen im neuen Reichstag. Hierauf gestützt bildeten die in der Allianz für Schweden zusammenarbeitenden bürgerlichen Parteien am 5. Oktober 2006 eine Regierung mit Fredrik Reinfeldt als Premierminister.

Weblinks

Literatur 
 Jochem, Sven: "Die Reichstagswahl 2006 – Eine Zäsur in der schwedischen Parteiengeschichte". In: NORDEUROPAforum (2006:2), 5-24. unter http://edoc.hu-berlin.de/nordeuropaforum/2006-2/jochem-sven-5/PDF/jochem.pdf

Siehe auch 
 Politisches System Schwedens

Einzelnachweise 

2006
Schweden Reichstag
Schwedische Geschichte (21. Jahrhundert)